Alfonso de Ávalos (1502-1546), militaire napolitain ;
 Carlos Enrique Ávalos (né en 1982), coureur cycliste salvadorien ;
 Enrique Avalos (né en 1922), footballeur paraguayen, frère de Marcial Avalos ;
 Fernando de Ávalos (1490-1525), militaire du royaume de Naples ;
 Francesco d'Avalos (1930-2014), compositeur et chef d’orchestre italien ;
 Gaspar de Ávalos de la Cueva (1485-1555), cardinal espagnol ;
 Marcial Avalos (1921-?), footballeur paraguayen, frère d'Enrique Avalos ;
 Maria d'Avalos (1562-1590), épouse du prince et compositeur Carlo Gesualdo ;
 Rafael Avalos (1926-?), footballeur mexicain;
 Thierry de Àvalos (né en 1963), de la branche espagnole de Ubeda Jaén.